Джон Кейру (Кэрью) (; 17 сентября 1952) — сьерра-леонский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр 1980 в Москве.

Биография 
Кейру по национальности креол. Приехал в СССР в 1976 году и поступил в Ростовский строительный университет. В 1980 году он стал представителем своей страны на проходивших в Москве Олимпийских играх. Кейру выступил в беге на 100 метров, но завершил выступление уже в первом раунде, финишировав на 6 месте из 7 в своём забеге. Был заявлен на эстафету, но команда не стартовала.

В СССР Кейру женился на советской гражданке, от которой имел четверых детей:
 Ола (р. 1978) — актёр.
 Виктор (р. 1984) — баскетболист. Участник Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России.
 Вильфред (Вилли) (р. 1985) — актёр и музыкант. В детстве занимался баскетболом и боксом, однако выйти на профессиональный уровень помешала травма. 
 Катерина (р. 1988) — баскетболистка.

Ныне проживает на родине в Сьерра-Леоне.

Примечания

Ссылки 
 

Легкоатлеты Сьерра-Леоне
легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Выпускники Ростовского государственного строительного университета